Читрал має значення:

 Читрал — місто, в Північно-Західній прикордонній провінції Пакистан
 Читрал — сьогоденна адміністративна область, яка має в своєму складі місто Читрал
 Читрал — колишнє князівство в окрузі Читрал
 Національний парк Читрал в окрузі Читрал
 Читрал — альтернативне ім'я для річки Кунар
 Читрал або Кунар — долина річки Читрал
 Аеропорт Читрал